Harrsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Harrsjön, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (11,4 ha)
Lilla Harrsjön, sjö i Älvdalens kommun,  (65,2 ha)
Stora Harrsjön, sjö i Älvdalens kommun,  (76,6 ha)
Harrsjön (Alanäs socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (71,8 ha)
Harrsjön (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun och Ånge kommun,  (2,55 km²)
Harrsjön (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (50 ha)
Harrsjön (Ragunda socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (11,4 ha)
Lill-Harrsjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Stor-Harrsjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (13,7 ha)
Västra Harrsjön, sjö i Krokoms kommun,  (9,57 ha)
Östra Harrsjön, sjö i Krokoms kommun,  (7,49 ha)
Harrsjön, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (29,9 ha)
Harrsjön, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (25 ha)
Harrsjöarna, sjö i Dorotea kommun,  (9,2 ha)
Harrsjön (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun,  (30,6 ha)
Harrsjön (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (10,7 ha)
Harrsjön (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (1,72 km²)
Harrsjön (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (20,6 ha)
Lill-Harrsjön, Lappland, sjö i Storumans kommun,  (10,5 ha)
Stor-Harrsjön, Lappland, sjö i Storumans kommun,  (54,7 ha)

Se även
Harrträsket
Harrtjärn
Harrejaure (samiska)
Harrejaurasj (samiska),  (15,2 ha)
Harrijaure (samiska),  (3,69 km²)
Harrok (samiska)
Harrokjaure (samiska)
Harrokjauratj (samiska),  (36,8 ha)
Harrokträsket (samiska/svenska),  (10,7 ha)
Harror (samiska),  (35,8 ha)
Harrur (samiska),  (1,12 km²)
Harrijärvi (finska)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn